Brave New World est une citation anglaise tirée de la pièce de Shakespeare La Tempête. Elle a servi de titre à de nombreuses œuvres.

Citation 

 «O, Wonder!
 How many goodly creatures are there here!
 How beauteous mankind is! O brave New World3!
 That has such people in't!"

 « Ô, merveille !
 Combien de belles créatures vois-je ici réunies !
 Que l'humanité est admirable !
 Ô splendide Nouveau Monde
 Qui compte de pareils habitants ! »

Roman 

 , titre original du roman Le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley paru en 1932.

Télévision

Série télévisée 

 , mini-série diffusée du  au  sur .
 Brave New World

Téléfilm 

 , téléfilm de Burt Brinckerhoff sorti en 1980 ;
 , titre original du , téléfilm de  et Larry Williams sorti en 1998.

Épisode 

 , titre original des  et  épisodes de la  saison de Incorrigible Cory () ;
 , titre original de Big Bang [1/2] et Big Bang [2/2],  et  épisodes de la  saison de  ;
 , titre original dUn nouveau monde,  épisode de la  saison de  ;
 , titre original du Meilleur des mondes,  épisode de la  saison de  ;
 , titre original dAu travail !,  épisode de la  saison de Les Frères Scott () ;
 , titre original dUne si longue absence,  épisode de la  saison de , police des mers () ;
 , titre original de La Première Nuit,  épisode de la  saison de  ().

 Musique 

 Chanson 

 , chanson de Toyah présente sur l'album  sorti en .

Brave new world, chanson par Covenant sorti sur l'album Skyshaper en 2006

 Album 

 , album d' sorti le  ;
 , album d'Iron Maiden sorti le  ;
 , album des Rippingtons sorti le  ;
 , album de Steve Miller Band sorti le  ;
 , album de Styx sorti le .

 Jeu 

 , jeu de rôle de super-héros paru en 1999 ;
 , extension du jeu Civilization V paru en 2013.
 ''', extension du jeu Chapter 2: Brave New World'' paru en 2017.

Notes et références 

Homonymie de titre